Дама Пенело́па Элис Уи́лтон (; род. 3 июня 1946, Скарборо, Йоркшир, Великобритания) — британская актриса театра и кино.

Карьера

Театр 
Театральная карьера Пенелопы Уилтон началась в 1974 году, когда она сыграла главную роль первой постановке трилогии Алана Эйкборна «Норманские завоевания», где вместе с ней играл сэр Ральф Ричардсон. Успех у критиков на театральной сцене ей принесла роль Беатрис в постановке «Много шума из ничего» на сцене Королевского национального театра в 1981 году. В 1993 году она с большим успехом исполнила роль Эстер в пьесе Т.Реттигена «Глубокое синее море» в театре Алмейда. Другие её театральные работы включают в себя роли Аркадиной в «Чайке» (2000 г., Барбикан), Бернарды в «Доме Бернарды Альбы» (2005 г., Национальный театр), Эллы Рентхейм в пьесе «Йун Габриэль Боркман» (2007 г., Donmar Warehouse). В 2009 году Уилтон исполнила роль Гертруды в постановке «Гамлета» Майкла Грандаджа на сцене театра Уиндхэмс (заглавную роль играл Джуд Лоу), в 2011 году — роль Агнес в пьесе «Хрупкое равновесие» в театре Алмейда в компании Имельды Стонтон и Тима Пиготта-Смита.

В 2014 году на сцене Чичестерского фестивального театра состоялась премьера пьесы Марка Хэйхёрста «Полночный арест» о жизни адвоката Ганса Литтена. Пенелопа Уилтон сыграла в ней мать главного героя — Имгард Литтен, и получила хвалебные отзывы о своем исполнении. Позже в 2015 году она повторила свое исполнение в театре «Ройал Хэймаркет». Роль в этой постановке принесла актрисе премию Лоренса Оливье. В 2019 году актриса появится в спектакле «Залив в Ницце» по пьесе Дэвида Хэара в постановке Ричарда Эйра на сцене театра Menier Chocolate Factory.

Кино и телевидение 
В 1972 году Уилтон впервые появилась на телевидении, сыграв Виви Уоррен в пьесе «Профессия миссис Уоррен». После этого она появлялась ещё в нескольких постановках проекта BBC Television Shakespeare, в том числе в роли Дездемоны и Реганы. Впоследствии Уилтон принимала участие во многих телевизионных проектах BBC. Широкую известность ей принесла главная роль Энн Брайс в британском ситкоме «Ever Decreasing Circles», выходившим на BBC с 1984 по 1989 годы. Помимо этого она снялась в главные роли и в ролях второго плана в фильмах «Клич свободы» (1987), «Айрис» (2001), «Девочки из календаря» (2003), «Зомби по имени Шон» (2004), «Гордость и предубеждение», «Матч-пойнт» (2005), «Любители истории» (2006). С 2005 по 2008 год в качестве приглашённой звезды появилась в четырёх эпизодах научно-фантастического сериала «Доктор Кто» в роли члена парламента, а потом премьер-министра Харриет Джонс. С 2010 по 2015 годы Пенелопа Уилтон исполняла одну из главных ролей в телевизионном сериале ITV «Аббатство Даунтон». Её героиня — Изабель Кроули — мать предполагаемого наследника поместья, женщина с активной жизненной позицией, без предрассудков. В 2012 году Пенелопа Уилтон исполнила одну из главных ролей в художественном фильме Джона Мэддена «Отель «Мэриголд». Лучший из экзотических».

На сентябрь 2019 года запланирован выход полнометражного фильма «Аббатство Даунтон», в котором Уилтон повторит свою роль из телесериала.

Личная жизнь 
С 1975 по 1984 годы Пенелопа Уилтон была замужем за актёром Дэниелом Мэсси. В 1977 году у пары родилась дочь Элис. В 1991 году Уилтон вышла замуж за сэра Иэна Холма (вследствие чего с 1998 года именовалась леди Холм). Пара развелась в 2001 году.

Награды и номинации 
Уилтон дважды становилась обладательницей премии Сообщества театральных критиков Лондона: в 1981 году за роль в пьесе «Много шума из ничего» и в 1993 году — за «Глубокое синее море». Также у Уилтон шесть номинаций на Премию Лоренса Оливье (1981, 1988, 2001, 2008, 2009, 2015), из них только одна победа: в 2015 году за главную роль в пьесе «Полночный арест».

В 2004 году актриса была произведена в офицеры ордена Британской империи, а в 2016 году по случаю торжеств в честь Дня рождения Королевы ей был пожалован титул Дамы-командора ордена Британской империи за вклад в развитие театра.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале
Персоналии Би-би-си